Budai steht für:
 Budai (Buddha), Figur der chinesischen und japanischen Volksreligion

Budai ist der Familienname folgender Personen:
 Ézsaiás Budai (1766–1841), ungarischer Theologe
 Ion Budai-Deleanu (1760–1820), rumänischer Schriftsteller, Historiker und Linguist
 László Budai (1928–1983), ungarischer Fußballspieler

 Piroska Budai (* 1955), ungarische Handballspielerin

Budai oder Budăi ist der Name folgender Orte:

in Rumänien:
 Budăi (Iași), Dorf im Kreis Iași

in der Republik Moldau:
 Budăi (Taraclia), Gemeinde im Rajon Taraclia
 Budăi (Telenești), Gemeinde im Rajon Telenești
 Budăi (Ialoveni), Dorf im Rajon Ialoveni
 Budăi (Orhei), Dorf im Rajon Orhei

in der Republik China (Taiwan):
 Budai (Chiayi), Stadtgemeinde Budai (布袋鎮) im Landkreis Chiayi

Siehe auch:
 Peter Budaj (* 1982), slowakischer Eishockeytorwart
 Buday